Das Europäische Olympische Winter-Jugendfestival 2017 (European Youth Winter Olympic Festival 2017) fand vom 12. bis zu 17. Februar 2017 in Erzurum in der Türkei statt. Ursprünglich sollte das Festival in Sarajevo in Bosnien und Herzegowina stattfinden, jedoch entschieden sich die Städte die Austragungen zu tauschen, da Sarajevo noch nicht bereit für eine Austragung war, Erzurum jedoch bereits über alle Austragungsstätten verfügte, da man bereits die Winter-Universiade 2011 ausgetragen hatte.

Wettkampfstätten 

 Kâzım Karabekir Stadyumu – Eröffnungs- und Schlussfeier
 Palandöken Ski Centre – Ski Alpin, Snowboard
 Kandilli Ski Resort – Biathlon, Langlauf
 Milli Piyango Curling Arena – Curling
 Palandöken Ice Skating Hall – Eiskunstlauf, Short Track
 Erzurum GSIM Ice Arena – Eishockey
 Kiremitliktepe – Skispringen

Sportarten, Zeitplan und Resultate 
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Teilnehmer

Medaillenspiegel

Einzelnachweise 

 
2017
Multisportveranstaltung 2017